L'impareggiabile Godfrey (My Man Godfrey), film diretto da Gregory La Cava (1936)
L'impareggiabile Godfrey (My Man Godfrey), film diretto da Henry Koster (1957)